Knollwood – centro abitato del Texas
Knollwood – comunità non incorporata dell'Illinois